Maxixe ou  Matchiche, danse d'origine brésilienne
 Maxixe, ville du Mozambique